bł. Łucja z Settefonti (zm. ok. 1100) – włoska kamedułka
 bł. Łucja z Caltagirone (1360–1400) – włoska zakonnica
 bł. Łucja z Narni (1476–1544) – włoska tercjarka dominikańska, stygmatyczka
 bł. Łucja de Freitas (ok. 1542–1622) – japońska tercjarka franciszkańska, męczennica
 bł. Łucja Yakichi (zm. 1622) – japońska męczennica
 bł. Łucja Omura (ok. 1548–1628) – japońska męczennica
 bł. Łucja Yun Un-hye (zm. 1801) – koreańska męczennica
 bł. Łucja Khambang (1917–1940) – zakonnica, męczennica tajlandzka

Zobacz też: Święta Łucja